Акліматиза́тор, -а, ч. 
1. Фахівець з акліматизації. 
2. Спеціально обладнане приміщення для акліматизації чого-небудь. 
3. Пташник для вирощування молодняку курей, індичок, качок і гусей в умовах, близьких до умов утримання дорослої птиці.

Виноски